Exot bzw. exotisch (griechisch εξωτικός exōtikós, lateinisch exoticus, „auswärtig“, „fremdländisch“) steht für:
 Lebewesen aus fernen Ländern
 exotische Früchte, siehe Tropische Frucht

Als exotisch im Sinn von „fremdartig“, „ungewöhnlich“ werden auch bezeichnet:
 Exotische Atome, atomähnliche Teilchen
 Exotische Materie, Materie aus exotischen Atomen oder hypothetische Materie
 Exotische Option, bestimmte Finanzderivate
 Gesteine oder Fossilien, die in ihrer geologischen Umgebung fremd sind

EXOT steht für:
 EXOT, Zeitschrift für komische Literatur (2005–2015)

Siehe auch:

 Exotica (Begriffsklärung)
 Exotische Währung (Begriffsklärung)
 Exotismus
Exotisierung